Алексе́й Ива́нович Со́лопов (род. 1965) — российский филолог-классик, с 2006 года заведующий кафедрой классической филологии МГУ. Специализируется на латинской и греческой лексикографии, ономастике классических языков, этимологии и истории религии.

Биография 
Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ (1987), с 1987 года работает на кафедре. Кандидат филологических наук (1994, диссертация «Семантический спектр прилагательного pulcher (на материале текстов IV в. до н. э. — VII в. н. э.)», доктор филологических наук (2009, диссертация «Греко-латинская географическая номенклатура: её внешняя и внутренняя структура»).

А. И. Солопов участвовал в большом числе международных конференций по классической филологии и языкознанию, выступал с публичными лекциями в Вильнюсе, Монтелле (Италия), Оксфорде, Галле, Лондоне. Он неоднократно выезжал за рубеж для исследовательской работы в таких университетах, как Падуанский (1999), Оксфордский (2003–2004) и Галле-Виттенбергский университет им. М. Лютера (Германия, 2005).

Ссылки 
 Научные работы в системе ИСТИНА МГУ
Страница А. И. Солопова на сайте кафедры классической филологии МГУ

Лингвисты России
Антиковеды России
Филологи-классики
Преподаватели филологического факультета МГУ